La Linea 45 es una línea de Transporte que conecta el AMBA con la Capital Federal .

Unidades 
Hay 80 colectivos en circulación

Modelos : 

 Ugarte Europeo 4 OH1721L-SB.
 Ugarte Europeo 5 OH1721L-SB/OH1621L-SB.
 Metalpar Iguazu 2 OH1618L-SB/OH-1718L-SB
 Metalpar iguazu 3 OH1721L-SB (unico).
 Italbus Tropea 3 OH1621L-SB//OH1718LSB.
 Italbus Tropea 4 OH1721L-SB.
 Nuovobus Menghi OH1721L-SB (unico).
 Nuovobus Cittá OH1721L-SB (unico).

1 AA033UZ Metalpar Iguazú II OH1718L-SB 2016 con A/A 

2 AF445BW Italbus Tropea IV OH1721L-SB 2022 con A/A 

3 AF445BY Italbus Tropea IV OH1721L-SB 2022 con A/A 

4 AF445CE Italbus Tropea IV OH1721L-SB 2022 con A/A 

5 PLS347 Ugarte Europeo IV OH1718L-SB 2016 con A/A 

6 PLS349 Ugarte Europeo IV OH1718L-SB 2016 con A/A

7 PLS348 Ugarte Europeo IV OH1718L-SB 2016 con A/A 

8 AF247PH Italbus Tropea IV OH1721L-SB 2022 con A/A

Historia 
El 27 de marzo de 1935, la línea fue habilitada oficialmente por la Municipalidad con el Número 45, Poco después prolongaría de Constitución a Retiro. En 1936, el trayecto se cumplía por Vélez Sarsfield, Santo Domingo, Gonçalves Díaz, Iriarte, Sta. Magdalena, Australia, Pinedo, Vieytes, Amancio Alcorta, Caseros, Salta, Brasil, Bernardo de Irigoyen, México, Piedras, Esmeralda, Sarmiento, San Martín, L. N. Alem, Maipú (hoy José M. Ramos Mejía) hasta la estación del F.C. del Estado (luego Belgrano). En la Guía Expreso (octubre/1936) figura hasta Puerto Nuevo. Para este recorrido se contaba con 30 coches en la línea. Entonces llegó la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires (CTCBA), que comenzó a operar el 16 de febrero de 1939. Esta nueva empresa cuasi-monopólica, creada en 1936 a partir de la ley 12.311, era fruto del llamado pacto Roca-Runciman, mediante el cual el imperio británico reactivaría las compras de productos agropecuarios al país a cambio de un “trato benévolo” a las empresas de ese origen radicadas en la Argentina. En la última década la economía de las compañías tranviarias se había resentido notablemente debido a la competencia de los automotores, y de esta forma se implementaba un control sobre la proliferación de ómnibus y colectivos. En el directorio de la Corporación, que usufructuaba una concesión por 56 años, estaban representados el gobierno nacional, el municipal, las empresas de tranvías, de subterráneos, de ómnibus y las líneas de colectivos. Estas últimas con un solo representante para las 68 líneas en circulación. Las líneas que no ingresaran de buen grado a la nueva empresa serían pasibles de incautación e inhabilitación. Los colectiveros, empresarios independientes, pasarían a ser empleados de la Corporación, sin derecho sobre sus propios vehículos. Pero no pensaban dejarse torcer el brazo. Estaban en pie de guerra y tenían razón. El 4 de septiembre de 1942 comenzaron las expropiaciones de colectivos. Como respuesta estalló una huelga que se prolongó hasta el 15 de septiembre, cuando se abrieron negociaciones. Pero al no haber acuerdo, el 16 de octubre los transportistas volvieron a la huelga, esta vez por casi 4 meses. El 5 de febrero de 1943 se llegó a una salida de emergencia. Se firmó un Convenio de Tenencia entre la Corporación y los propietarios de 13 líneas de colectivos que no habían sido rehabilitadas, entre ellas la 45. Por este convenio, los propietarios cedían a la CTCBA la pertenencia de los colectivos y los derechos de explotación, a cambio de la tenencia precaria de los vehículos por un plazo no menor a 90 días, durante los cuales podían explotarlos por su cuenta y riesgo. En este marco, el 14 de febrero la 45 volvió a la calle. El gobierno surgido de la revolución del 4 de junio suspendió las incautaciones de colectivos por decreto, el 1 de julio. La 45 continuó así como privada, aunque durante mucho tiempo a las líneas que se salvaron de ser re-incautadas se las siguió denominando como “de tenencia”.

-La línea 45, luego del parate, en 1943 volvió a recorrer las calles.

A causa de la firma del Convenio los propietarios podían explotar los vehículos por su cuenta y riesgo, Seis años más tarde tenía 28 unidades (22 de 11 asientos y 6 ya más grandes, de 16). En 1951 quedaban solo dos de 11 asientos (coches 11 y 23). Solicitaron por entonces prolongar al hospital Militar, pero el pedido fue denegado y aunque les ofrecieron modificar el recorrido hacia Recoleta, todo quedó como estaba. En 1952 la línea llegó a Bustamante y General Paz (Gerli). Cuatro años después se estableció la otra terminal en Maipú y Wilson (Antepuerto) y en 1958 volvieron apedir el alargue al hospital Militar. El 25 de mayo de 1961 la 45 llegó a Monroe (luego Carlos Gardel) y Cavour, en Lanús, fijando domicilio en Monroe 545. Esta prolongación fue experimental y se oficializó el 20 de enero del año siguiente, cuando la línea ya había pedido llegar hasta Turdera. Por entonces se constituyó en sociedad de derecho como Micro Ómnibus 45 S.A.C.I.F. En 1964, un nuevo pedido (ramalizar pasando por Once) se encontró con otra negativa oficial. Igualmente la empresa crecía: el parque se estabilizó en 60 coches, En 1989 se inauguró la actual terminal en 14 de Julio 4100 (Remedios de Escalada). Estas instalaciones cuentan con playa para internación de toda la flota, expendio de combustible, gomería y 500 m para talleres de mecánica ligera, chapa y pintura. Poco después la línea llegó hasta allí, y a fines de 1991 parte de los servicios que terminaban en el policlínico Ferroviario fueron llevados hasta el Aeroparque Al año siguiente se estableció un servicio semi-rápido de tráfico restringido,desde la terminal, subiendo en Constitución a la autopista 9 de Julio hacia Escalada. El parque móvil se fue incrementando hasta alcanzar las 91 unidades

Recorrido 

Recorrido A x Ciudad Universitaria

IDA A REMEDIOS DE ESCALADA: Desde CIUDAD UNIVERSITARIA por calles interiores de la misma, AVENIDA INTENDENTE GÜIRALDES, AVENIDA COSTANERA RAFAEL OBLIGADO, AVENIDA PRESIDENTE RAMÓN S. CASTILLO, AVENIDA COMODORO PY, AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA, AVENIDA DOCTOR JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA LEANDRO NICÉFORO ALEM, AVENIDA CÓRDOBA, MAIPÚ, CHACABUCO, (*) AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE, AVENIDA BRASIL, LIMA, AVENIDA CASEROS, DOCTOR RAMÓN CARRILLO, AVENIDA SUÁREZ, VIEYTES, IRIARTE, SAN ANTONIO, OSVALDO CRUZ, AVENIDA VÉLEZ SÁRSFIELD, cruce PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA, FRANCISCO PIENOVI, JOSÉ MARÍA FREIRE, AVENIDA BERNARDINO RIVADAVIA, AVENIDA GALICIA, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN, CARLOS GARDEL, RÍO DE JANEIRO, AVENIDA CORONEL L. ROSALES hasta 14 DE JULIO donde ingresa a la terminal.

REGRESO A CIUDAD UNIVERSITARIA: Desde AVENIDA CORONEL L. ROSALES y 14 DE JULIO por AVENIDA CORONEL L. ROSALES, CORONEL FALCÓN, AVENIDA 25 DE MAYO, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN, AVENIDA GALICIA, AVENIDA BERNARDINO RIVADAVIA, JOSÉ MARÍA FREIRE, FRANCISCO PIENOVI, cruce PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA, AVENIDA VÉLEZ SÁRSFIELD, SANTO DOMINGO, SANTA MAGDALENA, AUSTRALIA, AVENIDA PINEDO, DOCTOR RAMÓN CARRILLO, SALTA, AVENIDA BRASIL, BERNARDO DE IRIGOYEN, HIPÓLITO YRIGOYEN, PIEDRAS, ESMERALDA, VIAMONTE, SAN MARTÍN, GILARDO GILARDI, AVENIDA DOCTOR JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA, AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA, AVENIDA COMODORO PY, AVENIDA PRESIDENTE RAMÓN S. CASTILLO, CALLE Nº 12, AVENIDA COSTANERA RAFAEL OBLIGADO, AVENIDA INTENDENTE GÚIRALDES, calles interiores de CIUDAD UNIVERSITARIA donde estaciona.

Recorrido B x Hospital Ferroviario

IDA A REMEDIOS DE ESCALADA: Desde HOSPITAL FERROVIARIO por AVENIDA PRESIDENTE RAMÓN S. CASTILLO, AVENIDA COMODORO PY, AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA, AVENIDA DOCTOR JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA LEANDRO NICÉFORO ALEM, AVENIDA CÓRDOBA, MAIPÚ, CHACABUCO, (*) AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE, AVENIDA BRASIL, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, subida AUTOPISTA 9 DE JULIO SUR, AUTOPISTA 9 DE JULIO SUR, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN, CARLOS GARDEL, RÍO DE JANEIRO, AVENIDA CORONEL L. ROSALES hasta 14 DE JULIO donde ingresa a la terminal.

REGRESO A HOSPITAL FERROVIARIO: Desde AVENIDA CORONEL L. ROSALES y 14 DE JULIO por AVENIDA CORONEL L. ROSALES, CORONEL FALCÓN, AVENIDA 25 DE MAYO, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, AUTOPISTA 9 DE JULIO SUR, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, AVENIDA MANUEL MONTES DE OCA, BERNARDO DE IRIGOYEN, HIPÓLITO YRIGOYEN, PIEDRAS, ESMERALDA, VIAMONTE, SAN MARTÍN, GILARDO GILARDI, AVENIDA DOCTOR JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA, AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA, AVENIDA COMODORO PY, AVENIDA PRESIDENTE RAMÓN S. CASTILLO hasta HOSPITAL FERROVIARIO .

Recorrido C x Plaza Constitución 

IDA A PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN: Desde CIUDAD UNIVERSITARIA por calles interiores de la misma, AVENIDA INTENDENTE GÜIRALDES, AVENIDA COSTANERA RAFAEL OBLIGADO, AVENIDA PRESIDENTE RAMÓN S. CASTILLO, AVENIDA COMODORO PY, AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA, AVENIDA DOCTOR JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA LEANDRO NICÉFORO ALEM, AVENIDA CÓRDOBA, MAIPÚ, CHACABUCO, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE, AVENIDA BRASIL hasta PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.

REGRESO A CIUDAD UNIVERSITARIA: Desde PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN por AVENIDA BRASIL, BERNARDO DE IRIGOYEN, HIPÓLITO YRIGOYEN, PIEDRAS, ESMERALDA, VIAMONTE, SAN MARTÍN, GILARDO GILARDI, AVENIDA DOCTOR JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA, AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA, AVENIDA COMODORO PY, AVENIDA PRESIDENTE RAMÓN S. CASTILLO, CALLE Nº 12, AVENIDA COSTANERA RAFAEL OBLIGADO, AVENIDA INTENDENTE GÜIRALDES, calles interiores de CIUDAD UNIVERSITARIA, donde estaciona.

Recorrido a Retiro :

IDA A ESTACIÓN RETIRO: Desde CIUDAD UNIVERSITARIA por calles interiores de la misma, AVENIDA INTENDENTE GÜIRALDES, AVENIDA COSTANERA RAFAEL OBLIGADO, AVENIDA PRESIDENTE RAMÓN S. CASTILLO, AVENIDA COMODORO PY, AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA, AVENIDA DOCTOR JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA hasta GILARDO GILARDI.

REGRESO A CIUDAD UNIVERSITARIA: Desde SAN MARTÍN y GILARDO GILARDI por SAN MARTÍN, GILARDO GILARDI, AVENIDA DOCTOR JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA, AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA, AVENIDA COMODORO PY, AVENIDA PRESIDENTE RAMÓN S. CASTILLO, CALLE Nº 12, AVENIDA COSTANERA RAFAEL OBLIGADO, AVENIDA INTENDENTE GÚIRALDES, calles interiores de CIUDAD UNIVERSITARIA donde estaciona.

Referencias 

45